

Persone 
 Giovanni Battista – asceta citato nei Vangeli, venerato come santo
 Giuseppe Battista – poeta italiano
 Lele Battista – cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano
 Maurizio Battista – comico e attore italiano
 Pierluigi Battista – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano

Altro 
 Battista – personaggio Disney
 Battista – nome proprio di persona italiano maschile e femminile
 Chiesa battista – chiesa cristiana protestante

Pagine correlate 
 Di Battista
 Giovanni Battista (disambigua)
 Battisti
 Chiesa evangelica battista

Altri progetti